Phúc Hòa (Bắc Giang), xã in district Tân Yên, provincie Bắc Giang, Vietnam.
 Phúc Hòa (Hanoi), xã in district Phúc Thọ, stad Hanoi, Vietnam.
 Phục Hòa, district in de provincie Cao Bằng, Vietnam